Název Jerusalem může znamenat
 Jeruzalém – město v Izraeli
 Jerusalem (Příbram) – část města Příbram
 Jerusalem (hudební skupina) – hudební skupina z Českých Budějovic
 Jerusalem (film) –  filmové drama z roku 1996 v koprodukci Švédsko, Dánsko, Norsko, Finsko a Island, režie dánský režisér Bille August, podle stejnojmenného románu Selmy Lagerlöfové.